2 miejscowości w Estonii:
 Ristiküla – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Surju.
 Ristiküla – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Vinni.